El 6 de diciembre de 2020, se celebró por primera vez esta competición, siendo la última gran carrera de ese año. Se trata del Campeonato del Mundo de la PTO, celebrado en Daytona, donde se dieron cita los mejores triatletas de todo el mundo. Tras una temporada marcada por la incertidumbre debido al COVID-19, los deportistas llegaron con las pilas cargadas para darlo todo en una carrera que busca instaurarse como el evento más importante de cualquier temporada, restando importancia a Kona, con su Campeonato Mundial de Ironman.

En esta primera edición se dio que va a ser la prueba de triatlón que más dinero haya repartido nunca entre sus participantes, un total de 1.150.000 dólares, con 100.000 dólares para los dos ganadores. La carrera profesional denominada para 2020 Challenge Daytona será el Campeonato del mundo PTO  para el año 2020. Los mejores atletas del mundo se enfrentarán entre sí por el premio de US $ 1,115,000, todo dentro de la propiedad Daytona International Speedway. Todo el recorrido está optimizado para la visualización, con oportunidades para que los espectadores se acerquen y animen a sus profesionales favoritos a mitad de la natación, a lo largo de la bicicleta y las piernas de carrera, y en cada momento de transición.

La carrera se disputa dentro del mítico circuito de Daytona, teniendo unas distancias en natación de 2 kilómetros (2 vueltas de 1 kilómetro cada una) en el Lake Lloyd que está en el interior del óvalo, en bicicleta 80 kilómetros (20 vueltas de 4 kilómetros cada una) recorriendo el óvalo del circuito, y una carrera final de 18 kilómetros (4 vueltas de 4.5 kilómetros cada una) transcurriendo esta mayormente por el óvalo.

Palmarés

Masculino

Femenino

Referencias 

Competiciones de triatlón